Splendor (lateinisch „Glanz“) steht für:

 Brilliance Splendor, Automodell der Marke Brilliance, siehe Brilliance BS4
 Carnival Splendor, Kreuzfahrtschiff und Typschiff der Splendor-Klasse
 Splendor (Musikclub), Musikclub in Amsterdam, Niederlande
 Splendor (Spiel), ein Kartenspiel

Splendor ist der Titel folgender Filme:
 Splendor (1935), US-amerikanischer Spielfilm von Elliott Nugent
 Splendor (1989), italienisch-französischer Spielfilm von Ettore Scola
 Splendor (1999), britisch-amerikanischer Spielfilm von Gregg Araki

Siehe auch:
 American Splendor (Begriffsklärung)
 Te splendor, gregorianischer Hymnus